Molekulska formula -{C6H8S}- se može odnositi na:

 2,3-Dihidrotiepin
 2,7-Dihidrotiepin